Сен-Жан-де-Ньо () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Мексимьё. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01361.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-востоку от Парижа, в 31 км восточнее Лиона, в 45 км к югу от Бурк-ан-Бреса.

На востоке коммуны протекает река Эн.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

История 
Деревня была основана в X веке на холме Ньо вокруг бенедиктинского монастыря. Деревня упоминается в уставе короля Конрада I 970 года. Во время Великой французской революции деревня носила название Ньо.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1421 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 963 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 753 были экономически активными, 210 — неактивными (показатель активности — 78,2 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 753 активных жителей работали 712 человек (388 мужчин и 324 женщины), безработных было 41 (18 мужчин и 23 женщины). Среди 210 неактивных 85 человек были учениками или студентами, 76 — пенсионерами, 49 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн